Temrjuk steht für:

 Temrjuk, Stadt in Russland
 Temrjuk (Donezk), Dorf in der Ukraine als Teil der Stadt Donezk
 Temrjuk (Mariupol), Dorf im ukrainischen Rajon Mariupol in der Oblast Donezk
 Temrjuk (Fluss), Nebenfluss der Berda